Dustin Patrick Runnels, plus connu sous le nom de Goldust, (né le  à Austin, Texas), est un catcheur (lutteur professionnel) américain. Il travaille actuellement à la  sous le nom de Dustin Rhodes.  

Il est le fils du catcheur Dusty Rhodes et se fait connaitre à la  (WCW) au début des années 1990 sous le nom de Dustin Rhodes. Il y remporté deux fois le championnat poids lourds des États-Unis de la WCW, une fois le  avec Matt Borne et Tom Zenk et trois fois le championnat du monde par équipes de la WCW avec Ricky Steamboat et Barry Windham. À la , il a remporté sept fois le championnat Hardcore de la WWE, trois fois le championnat Intercontinental de la WWE, une fois le championnat du Monde par équipes de la WWE avec Booker T et deux fois le WWE Tag Team Championship avec son demi-frère Cody Rhodes.

Carrière de catcheur

Débuts (1988-1991) 
Runnels apprend le catch auprès de son père Dusty Rhodes et de . Il commence sa carrière en Floride le  sous le nom de Dustin Rhodes puis fait un bref passage à la  où il fait équipe avec . Il fait un bref passage à la  où il fait équipe avec Tom Zenk.

De retour aux États-Unis, il lutte en Floride à la  où il remporte avec Mike Graham le  le championnat par équipes de Floride de la  (NWA). Ils perdent ce titre quelques jours plus tard après leur défaite face à Bart et Tony Anthony. Il est ensuite champion poids lourd de Floride de la NWA en battant Al Perez le .  met fin à son règne le . Il passe le reste de l'année à l' (USWA) où il atteint la finale du tournoi pour désigner le premier champion poids lourd du Sud de l'USWA mais échoue face à . En fin d'année, le magazine  le désigne comme étant le deuxième  de l'année tandis que le  le présente comme le  de l'année.

En 1990, il rejoint la  où il fait régulièrement équipe avec son père Dusty Rhodes où ils sont les rivaux de Ted DiBiase. Il affronte DiBiase dans un challenge de  le  où Rhodes réussi à rester debout remportant ce combat. Le  durant le , les Rhodes perdent un match par équipe face à DiBiase et Virgil.

Après ce spectacle, les Rhodes père et fils retournent à la .

(1991-1995)

World Wrestling Federation (1995-2000)

Intercontinental Champion (1995-2000) 
Le  il bat Razor Ramon et gagne le premier de ses trois championnats intercontinentaux. Lors d'une défense de titre contre Savio Vega il est dépouillé de son titre à la suite d'une polémique. Le premier avril il regagne son titre intercontinental contre Savio Vega. Il commence une rivalité avec Ahmed Johnson vers fin mai et il irait perdre le WWF Intercontinental Championship à Johnson à King Of The Ring 1996 et il le met en fin de règne. C'est aussi la première fois que Goldust perd son titre Intercontinental et sa  en PPV.
Lors de Wrestlemania 13 en 1997 il perd face à HHH. À la fin de l'année 1997 Goldust quitte "son directeur" Marlena pour devenir une superstar encore plus bizarre. Son nouveau nom : The Artist Formely Known as Goldust. Avec Luna Vachon à ses côtés, il s'engage dans une rivalité avec Sable et Marc Mero. Il reprend le titre intercontinental le  à Raw Is War en battant Road Dogg en trichant grâce à l'aide du Blue Meanie. Il perdra face à The Godfather à Raw Is War en  qui avait remplacé Boss Man. Le lendemain après la mort tragique de Owen Hart à Over The Edge, il rend hommage à Owen avec les autres superstars. C'était la dernière apparition de Goldust.

Total Nonstop Action Wrestling (2002-2005) 
À la Total Nonstop Action Wrestling (TNA) pendant quelque temps et entre en rivalité avec le monstre de la TNA "The Monster" Abyss.

Retour à la World Wrestling Entertainment (2005-2006) 
Le , Dustin Rhodes fait son retour à la WWE où il attaquait Batista avec Vader. Lors du PPV Taboo Tuesday, il intervenait sans succès avec Vader dans le match de Batista contre Jonathan Coachman dans un street fight qu'il remporta.

En janvier 2006, il participait au Royal Rumble. Puis il est drafté à nouveau à Raw. Il commence une rivalité contre Lance Cade et Trevor Murdoch où il fait équipe avec Snitsky jusqu'à ce que Goldust soit libéré de son contrat avec la WWE.
Le , Goldust et son demi-frère Cody Rhodes intronisaient leur père, Dusty Rhodes, au Hall of Fame de la WWE.

All Japan Pro Wrestling (2007) 
Le , Dustin apparait au  sous le nom de Dustin Gold. Il fait son premier match contre Grand Muta où une bagarre éclata entre les deux. Puis il perd un match par équipe avec Hakushi contre Grand Muta et Yoshihiro Tajiri.

Retour à la Total Nonstop Action Wrestling (2007-2008) 
Le , Dustin Rhodes retourne à la TNA lors du PPV Victory Road où il aide Christian à battre Chris Harris.
Le  au PPV Hard Justice, il apparait sous un autre nom, Black Reign, puis il était battu par Chris Harris par disqualification. Puis la semaine suivante, on expliquait qu'il avait une double personnalité avec Dustin Rhodes en face et Black Reign en heel.

Dans le PPV Bound for Glory, il participait à un Monsters Ball Match face à Rhyno, Abyss et Raven. Puis dans le PPV Genesis, il défiait Abyss dans un Shop of Horrors Match où il fut battu.
Au PPV Turning Point, Black Reign et Rellik perdaient contre Abyss et Raven dans un match à 10000 Clous. Raven a remplacé Rhyno car celui-ci était blessé au cou.

En 2008, le contrat de Goldust avec la TNA prend fin.

Second retour à la World Wrestling Entertainement (2008-2012)

Diverses rivalités (2008-2010) 

Goldust fait son retour à la WWE en 2008 lors de Cyber Sunday pour attaquer avec Roddy Piper, Santino Marella après son match contre Honky Tonk Man pour le titre Intercontinental. Le , Goldust gagne dans un match par équipe mixte avec Melina contre Glamarella (Santino Marella et Beth Phoenix). Au Royal Rumble 2009 il a été éliminé par son demi-frère Cody Rhodes.

Le  il est drafté à la ECW où il entre en rivalité avec Sheamus.
Le , il perd une occasion de remporter le titre en perdant face à Vance Archer dans le tournoi du ECW homecoming qualifing match. Le gagnant de ce tournoi affrontera Christian lors du Royal Rumble 2010.

Le , il bat Trent Barreta et Caylen Croft avec Yoshi Tatsu et gagne ainsi un match pour les WWE Unified Tag Team Championship qui se jouera le  dans le dernier show ECW.
Le , dernier épisode de ECW, il perd avec Yoshi Tatsu son match pour les WWE Unified Tag Team Championship contre The Miz et Big Show.

Il est entré dans le roster SmackDown le . La semaine suivante, il gagne un match contre Mike Knox en moins de quatre minutes. À WrestleMania XXVI, il participe à la Battle Royal avec 25 autres catcheurs dans le Dark Match.

Lord du draft supplémentaire du  il est drafté à Raw. Il fait partie de la saison 3 de la WWE NXT spécial Divas dans laquelle il est le pro d'Aksana. Il gagne au Raw roulette un Trading Places Match, où il faut copier la gimmick, l'entrée et les finishers de son adversaire, contre William Regal avec un Power Of The Punch.

Rivalité avec Ted Dibiase Jr. et retraite (2010-2012) 
Il entame ensuite une rivalité avec Ted DiBiase et Maryse, en envoyant des lettres d'amour anonymes dans un premier temps, avant qu'il ne se montre devant le Million Dollar Couple le  à Raw et exécute le Final Cut sur DiBiase. Il dit qu'il ne convoite ni Ted DiBiase ni Maryse mais le Million Dollar Championship qu'il vole. Il poursuit la rivalité le  à Raw en distrayant Ted DiBiase et en lui faisant perdre un match de qualification pour entrer dans la Team Raw pour Bragging Rights qu'il disputait contre R-Truth. Puis le  à NXT, il concrétise sa demande en mariage à Aksana en lui offrant une bague ; on est informé que leur mariage prendra place dans deux semaines. Lors de Bragging Rights (2010), il perd face à Ted DiBiase Jr. dans un match pour le Million Dollar Championship. Après le match, Aksana distrait Ted DiBiase pour qu'il lui porte son Final Cut et repartir avec le Million Dollar Championship. Lors du NXT du , il épouse sa rookie, Aksana. Lors de l'épisode Raw is old school du , Ted DiBiase Sr. récupère son titre pour le redonner à son fils, que ce dernier refuse. Le lendemain, à NXT, après l'élimination d'Aksana, Goldust demande le divorce, mettant officiellement fin à la rivalité.

En , Goldust annonce qu'il prend sa retraite, mais fera cependant encore quelques apparitions télévisées, principalement dans les backstages. Le , il est renvoyé de la WWE.

Troisième retour à la World Wrestling Entertainment (2013-2019)

The Brotherhood (2013-2015) 

Après avoir fait une apparition au Royal Rumble en début d'année 2013 où il entre en tant que  et éliminé par son demi-frère Cody Rhodes, Goldust revient à la WWE le , à Raw, où il affronte Randy Orton, dans le but d'obtenir un nouveau contrat pour Cody Rhodes, étant récemment renvoyé par Triple H. Il perd le match, Cody n'est donc pas réengagé. Peu après, Triple H propose un match à enjeu à lui, son demi-frère Cody, et à son père Dusty Rhodes : si Goldust et Cody parviennent à battre Roman Reigns et Seth Rollins lors du prochain pay-per-view Battleground, ils sont tous deux réengagés. Mais s'ils perdent, Dusty sera renvoyé et aucun des trois hommes ne pourra plus jamais re-signer avec la WWE. Ils acceptent le défi, et remportent ce match, ils sont donc réengagés à la WWE. Lors du Raw suivant, il fait équipe avec Daniel Bryan et Cody pour battre le Shield. Lors du Smackdown du  Goldust fait équipe avec Cody et bat la Wyatt Family. Lors du Raw du , lui et Cody Rhodes remportent les WWE Tag Team Championship contre The Shield grâce à une intervention du Big Show. Lors de Hell in a Cell, lui et Cody Rhodes battent The Shield et The Usos et conservent leur titre. Lors du Smackdown du , lui, Cody Rhodes et John Cena battent Damien Sandow et The Real Americans. Lors de RAW du , lui, Cody Rhodes, Daniel Bryan, CM Punk et The Usos battent The Shield et The Wyatt Family. Lors du Smackdown du  lui et Cody Rhodes conservent leur titres contre les Jack Swagger et Antonio Cesaro. Lors de Survivor Series, il perd dans le traditionnel combat par équipes. Lors du SmackDown du  lui et Cody Rhodes battent Seth Rollins et Roman Reigns et conservent leur titres. Lors de Raw du , lui, Cody Rhodes et Big Show perdent face à The Shield. Cody Rhodes et Goldust conservent les WWE Tag Team Championship contre The Real Americans ; Big Show et Rey Mysterio ; et Ryback et Curtis Axel lors de TLC. Lors de RAW du , lui et Cody battent Ryback et Curtis Axel. Lors de Smackdown du , lui et Cody Rhodes perdent face au New Age Outlaws. Lors de Royal Rumble 2014, ils perdent leurs titres face aux New Age Outlaws. Lors de Smackdown du , il perd face à Bray Wyatt. Lors de Elimination Chamber, ils battent Ryback et Curtis Axel. Lors de RAW du , il bat Fandango. Lors de Payback, lui et Cody Rhodes perdent face à Ryback et Curtis Axel. Après le combat, Cody dit à son frère qu'il a besoin d'un nouveau partenaire, ce qui met fin à leur alliance.

Le  à RAW, il annonce que son nouveau partenaire est Sin Cara. Plus tard dans la soirée, les deux hommes perdent face à Ryback et Curtis Axel. Toutes les semaines, son frère Cody Rhodes lui propose un nouveau partenaire, comme Kofi Kingston ou R-Truth, mais Goldust ne sort victorieux d'aucun de ses combats.

Le  à RAW, Cody Rhodes arrive déguisé en un personnage qui ressemble à celui de son frère et qui s'appelle Stardust. Cody Rhodes, sous son nouveau nom de scène, et Goldust battent Ryback et Curtis Axel dans la même soirée. Lors de Money in the Bank, ils battent Ryback et Curtis Axel. Lors de Night of Champions, lui et Stardust battent The Usos et remportent les titres par équipes. Après le match, ils attaquent les Usos et effectuent un Heel Turn. Ils conservent leur titre face à ses derniers lors de Hell in a Cell. Ils perdent leur titre face à Damien Mizdow et The Miz lors de Survivor Series.

Rivalité avec Stardust et blessure (2015) 
En , de nombreuses tensions ont lieu dans l'équipe, ce qui conduit à la séparation définitive lors de RAW du . Après de multiples attaques de Stardust sur Goldust, les deux hommes s'affronteront lors du pay-per-view Fastlane. Il bat Stardust lors de Fastlane. Après WrestleMania 31, on apprend qu'il est blessé jusqu'en .

Retour en solo (2015-2016) 
Il fait son retour le  lors du Survivor Series, en faisant un Traditional Survivor Series Elimination Tag Team match en équipe avec Neville, Titus O'Neil et les Dudley Boyz face à Stardust, Bo Dallas, The Miz et The Ascension, qu'ils remportent. La nuit suivante, il fait équipe avec les Prime Time Players en battant les Cosmic Wasteland (Stardust & The Ascension). Lors du Royal Rumble, il participe au royal rumble match où il rentre en  mais sans succès en se faisant éliminer par Titus O'Neil en

Golden Truth (2016-2017) 
En 2016, il crée une équipe avec R-Truth appelée The Golden Truth. Lors de Money in the Bank 2016, The Golden Truth bat Breezango. Le  lors de WrestleMania 32 il participe au André the Giant memorial Battle Royal mais se fait éliminer par Curtis Axel.

Retour en solo et départ (2017-2019) 
Le  à Raw, il attaque son partenaire R-Truth, effectuant donc un Heel-turn. Le  à Raw, il bat R-Truth. À partir de septembre, il se fait désormais appeler "Dustin Rhodes". Le  à Raw, il perd contre Bray Wyatt. À la fin du match, ce dernier lui enlève la peinture de son visage. Le  à Raw, il perd à nouveau contre Bray Wyatt. Le  à Raw, il attaque Finn Bálor et effectue à nouveau un Heel Turn. Plus tard dans la soirée, il se fait battre par Finn Balor. Le  lors d'un Live Event de Raw à Saskatoon au Canada, Goldust et Darren Young battent Curtis Axel et Curt Hawkins et les battent de nouveau le lendemain dans un Live Event de Raw à Regina au Canada. Lors d'un Live Event de Raw le  à Yakima, Goldust et Darren Young battent de nouveau Hawkins et Axel. Le , lors du Live Event Starrcade, il bat Dash Wilder.

Le  janvier à Raw, il vient en aide à Cedric Alexander pour remporter une victoire sur Ariya Daivari et Drew Gulak. Le  à 205 Live, il bat Tony Nese, Drew Gulak et Ariya Daivari au cours d'un 3-on-1 Handicap Match, ce qui fait de Goldust le premier non-cruiserweight à combattre à 205 Live. Le  à Main Event, il bat Curt Hawkins. Lors de Royal Rumble, il rentre en  et se fait éliminer par Dolph Ziggler. Le  lors de Mixed Match Challenge, il perd avec Mandy Rose contre Jimmy Uso & Naomi.

Le  lors d'un Live Event, il bat Curt Hawkins. Le  à Main Event, il bat Curt Hawkins. Le  à Raw, il perd contre John Cena. Le  à Main Event, il bat Curt Hawkins. Le  lors d'un Live de Raw, il bat Curt Hawkins. Le  à Raw, il perd contre Matt Hardy. Le  à WrestleMania 34, il perd la bataille royale en mémoire d'Andre The Giant au profit de Matt Hardy en se faisant éliminer par Dolph Ziggler, il élimine lui-même R-Truth ce match impliquait aussi The Revival, Curt Hawkins, Aiden English, The Miztourage, Apollo The Ascension, Breezango, Zack Ryder, Primo Colon, Sin Cara, The Club, Baron Corbin, Titus O'Neil, Rhyno, Heath Slater, Shelton Benjamin, Chad Gable, Tye Dillinger, Kane et Mike Kanellis.

Le  lors du WWE Greatest Royal Rumble, il entre en  dans le Royal Rumble match mais se fait éliminer par Bobby Roode. Peu de temps après le pay-per view Money in the Bank, Goldust fut contraint de se faire opérer des deux genoux. Le , Pro Wrestling Sheet a annoncé que Runnels avait quitté la WWE après l'expiration de son contrat, mettant ainsi fin à son mandat de six ans avec la WWE.

All Elite Wrestling (2019-...) 
Le samedi , une vidéo révèle qu'il affrontera son frère Cody Rhodes au Pay-per-view Double or Nothing. Ce PPV prendra place le  au MGM Grand de Las Vegas. Cela marque les débuts de Dustin Rhodes, avec la compagnie AEW dont l'un des membres fondateurs est son frère cadet, et la fin de la longue histoire entre Goldust et la WWE.

Lors de Double or Nothing, il perd contre Cody. Après le match, les deux frères se font une accolade après que Cody ait proposé à Dustin d'être son partenaire par équipe pour le prochain show de la AEW. Le 13 juillet lors de Fight for the Fallen, Cody et Dustin perdirent contre les Young Bucks.

Le 2 août 2019, il est annoncé que Dustin Rhodes venait de signer un contrat pluri-annuel en tant que coach et catcheur au sein de la AEW. Le 22 octobre lors de AEW Dark, il remporte son premier match lors d'un match par équipe à 8 avec Cody et les Young Bucks contre Private Party & Strong Hearts. Le lendemain à Dynamite, il aide son frère Cody et MJF a attaquer Chris Jericho et son clan The Inner Circle. Lors de Revolution, il perd contre Jake Hager, concluant sa rivalité avec The Inner Circle.

Lors de l'émission Road to Double or Nothing special, Dustin Rhodes annonça que s'il perdait contre Kip Sabian lors du premier tour du TNT Championship tournament, il prendra sa retraite. Le 22 avril 2020 à Dynamite Dustin bat Kip Sabianet passe les quarts de finales du TNT Championship Tournament. Lors du 2ème tour du tournoi, il fut éliminé à la suite de sa défaite face à "The Murderhawk" Lance Archer.

Le 20 mai à Dynamite, Shawn Spears insulta Dustin et la famille Rhodes durant un segment, ce qui conduisit à un match lors de Double or Nothing le 23 mai 2020 que Dustin remporta après avoir arraché les vêtements de Spears avant de lui porter son.Final Reckoning (Curtain Call).

Le 13 août à Dynamite, Rhodes et sa famille sont attaqués par le Dark Order à la suite de la défaite de Cody face à Brodie Lee. Le 27 août à Dynamite, Rhodes et QT Marshall perdent contre les Young Bucks lors d'un Gauntlet match par équipe.

Le 2 septembre à Dynamite, ils battent le Dark Order (5 & 10), ils se font ensuite attaquer par les autres membres du groupe mais sont secourus par Matt Cardona et Scorpio Sky. Le 5 septembre lors de All Out, Cardona, Sky, Marshall et Dustin battent le Dark Order (Brodie Lee, Evi Uno, Stu Grayson et Colt Cabana). Le 8 septembre à Dynamite, Dustin perd contre Brodie Lee et ne remporte pas le TNT Championship.

Le 4 juin 2021 à Dynamite, il bat Nick Comoroto lors d'un Bullrope Match.

Caractéristiques au catch 
 Prises de finition
Final Cut (Vertical Suplex lift & twist into a swinging neckbreaker)
 Golden Cross (Rolling Cutter) - (2018-...) en hommage à son demi-frère Cody Rhodes
 Shattered Dreams (Coup de pied dans les parties intimes de l'adversaire coincé dans un coin du ring)

 Managers
 Dusty Rhodes
 Terri Runnels
 Luna Vachon

 Équipes et clans
 The Texas Broncos (sous le nom de Dustin Rhodes, avec Kendall Windham) (1988-1989) (NWA)
 Dustin Rhodes & Jaison Royers (1989-1990)(NWA)
 Dustin Rhodes & Dusty Rhodes (1991-1993) (WWF)
 Goldust & Booker T (2001-2002)(WWF/E)
 The Brotherhood (2013-2015 ; 2019-...) (avec Cody Rhodes qui deviendra plus tard Stardust, puis Cody) (WWE/AEW)
 Goldango (avec Fandango) (2016)
 Golden Truth (avec R-Truth) (2016-2017)
 The Natural Nightmares (avec QT Marshall) (2020-...) (AEW)

 Surnoms
 The Natural 
 The American Nightmare 
 The Lonestar 
 The Prince of Perversion 
 The Bizarre One

 Musiques d'entrées

Palmarès 
 Championship Wrestling from Florida
 1 fois NWA Florida Heavyweight Champion
 1 fois NWA Florida Tag Team Champion avec Mike Graham

 Coastal Championship Wrestling
 1 fois CCW Heavyweight Champions

 Turnbuckle Championship Wrestling
 1 fois TCW Heavyweight Champion

 World Championship Wrestling
 2 fois WCW United States Champion
 1 fois WCW World Six-Man Tag Team Champion avec Big Josh et Tom Zenk
 3 fois WCW World Tag Team Champion avec Ricky Steamboat (1) et Barry Windham (2)

 World Wrestling Federation/Entertainment
 3 fois Intercontinental Champion ( - ) ; ( - ) ; ( - )
 7 fois Hardcore Champion ( - ) ; ( -  ; ( - ) ; ( - ) ; ( - ) ; ( - ) ; ( - )
 1 fois World Tag Team Champion avec Booker T ( - )
 2 fois WWE Tag Team Champion avec  Cody Rhodes/Stardust ( - ) ; ( - )
 Slammy Award (1997) du Meilleur Couple avec Marlena
 Slammy Award (2010) du Twitter fréquent
 Slammy Award (2013) de l'équipe de l'année  avec Cody Rhodes
 Slammy Award (2013) du Retour de l'année

Récompenses de magazines

Vie privée 
Étant le fils de Dusty Rhodes, il est aussi le demi-frère de Cody Rhodes. Il a été marié à Terri Runnels (ancienne diva de la WWF).

Jeux vidéo 
 WWE SmackDown! Shut Your Mouth
 WWE SmackDown! Here Comes the Pain
 WWE SmackDown vs. Raw 2010
 SmackDown vs. Raw 2011
 WWE '12
 WWE '13
 WWE 2K15
 WWE 2K16
 WWE 2K17
WWE 2K18
 WWE 2K19

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance à Austin (Texas)
Naissance en avril 1969
Catcheur de la World Championship Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur d'Impact Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Federation
Famille Runnels
Catcheur de la All Elite Wrestling